Наум Самуилович Гинзбург (род. 11 февраля 1952 года, Горький, РСФСР, СССР) — советский и российский , член-корреспондент РАН (2019).

Биография 

Родился 11 февраля 1952 года в Горьком.

Окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета.

После окончания ВУЗа и по настоящее время работает в Институте прикладной физики РАН, в настоящее время — заведующий отделом высокочастотной релятивистской электроники.

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Нелинейная теория релятивистских электронных генераторов, основанных на индуцированном тормозном излучении и индуцированном рассеянии волн».

В 1993 году защитил докторскую диссертацию по теме «Нелинейная динамика лазеров и мазеров на свободных электронах».

Ведет преподавательскую деятельность: профессор Нижегородского государственного университета.

В 2019 году избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области радиофизики и физической электроники.

Выполнил основополагающие работы по теории сверхизлучения протяженных электронных сгустков. Эти работы инициировали экспериментальные исследования, результатом которых стало разработка нового класса импульсных источников электромагнитного излучения с экстремально высокой пиковой мощностью и уникальной короткой длительностью.

Сформулировал предложения по использованию двумерной распределённой обратной связи (РОС) для генерации когерентного излучения пространственно-развитыми активными средами, в качестве которых могут выступать как мощные сильноточные релятивистские пучки, так и многие полупроводниковые среды. На основе двумерной РОС реализованы мазеры на свободных электронах планарной и цилиндрической геометрии с рекордным уровнем мощности для коротковолновой части миллиметрового диапазона.

Награды 
 Премия Ленинского комсомола (в составе группы, за 1980 год) — за цикл работ по теоретическому и экспериментальному исследованию индуцированного излучения сильноточных релятивистских электронных пучков и созданию на этой основе мощных источников ЭМК
 Государственная премия Российской Федерации (в составе группы, за 2003 год) — за исследование стимулированного излучения сильноточных релятивистских электронных пучков и создание сверхмощных вакуумных микроволновых генераторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета
Сотрудники Института прикладной физики РАН
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Радиофизики